Лесозавод № 8 — топоним в России, название населённых пунктов:

 Лесозавод № 8 — населённый пункт, 20 февраля 1934 года включён в городскую черту города Буя в Костромской области.
 Лесозавод № 8 — посёлок, вошёл в посёлок Лесозаводский в Кандалакшском районе Мурманской области.